

Cinema 
 L'infernale avventura (Angel on My Shoulder) – film del 1946 diretto da Archie Mayo

Musica 
 Angel on My Shoulder – singolo di Gareth Gates del 2007
 Angel on My Shoulder – singolo di Kaskade del 2008